Лейб-регимент (в текстах XVIII в. тж. слитно и раздельно, от ) — название нескольких элитных воинских частей в Священной Римской империи, скандинавских странах и России, в том числе:
  — название различных полков в Швеции, главным образом гвардейских драгунских;
 Лейб-регимент — учебный драгунский полк в России в 1707—1719 гг.;
 Лейб-регимент — учебный драгунский полк в России в 1722 (фактически с 1725) — 1730 гг.;
  — бывший пехотный полк в Дании.